14 км, 14-й киломе́тр — топоним в России и постсоветских странах, наименование железнодорожных разъездов и остановочных пунктов, а также других связанных с ними объектов.

Казахстан 
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 706910
 14 км — пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 674118

Киргизия 
 14 км — остановочный пункт Кыргызской железной дороги. Код 719215.

Россия 
 14 км (платформа Горьковского направления) — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 241943.
 14 км — платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Код 990753.
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 871249.
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 842142.
 14 км — остановочный пункт Куйбышевская железная дорога. Код 646669.
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 208428
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 172565
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 177465.
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 205044.
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 231142.
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 033841.
 14 км — закрытый остановочный пункт Свердловской железной дороги, расположенный на ветке Верхнетагильская — Нейва. Код 770866.
 14 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в городе Нижнем Тагиле. Код 770315.
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 597417.
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 590444.
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 816237.

Населённые пункты 
 14 км — посёлок в составе Кемского городского поселения Кемского района Республики Карелии.
 14 км — разъезд в Юргинском районе Кемеровской области. Входит в состав Юргинского сельского поселения.
 Лесной Кордон 14 км — опустевший населенный пункт в Бологовском районе Тверской области, входит в состав Куженкинского сельского поселения.

Украина 
 14 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, линия Ордовка — Змиев. Код 442153

 14 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги. Код 483312.
 14 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги. Код 505622.
 14 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги. Код 506514.
 14 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги. Код 503022.

См. также 
 Разъезд 14 км (значения)

Примечания